Jack Garland est un nom pouvant désigner:

Jack Bee Garland (1869-1936), homme trans et auteur américain
 (1908-1985), boxeur olympique nord-irlandais
Jack Garland (1918-1964), homme politique canadien de l'Ontario
 (1922-1993), homme politique australien de Nouvelle-Galles-du-Sud

Autre
Jack Garland, personnage du jeu vidéo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin
Aéroport North Bay-Jack Garland, aéroport de North Bay en Ontario

Voir aussi

Garland, Jack